Cette page contient les pages d'homonymie de Despierres et Despierre.

Despierres 

 Éléonore-Aglaé-Marie Despierres (1843-1895), une historienne locale française ;
 Frédérique Despierres (1960-), une athlète française, spécialiste du lancer du disque.

Despierre 

 
 Jacques Despierre (1912-1995), peintre français ;
 Jacques Despierre (1928-),  évêque catholique français. 
 Henri Despierre (1935-1909), architecte français.

Voir aussi 
 , un patronyme